Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2006 se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. ledna 2006 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Celkově se jednalo o 37. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovala titul pouze Američanka Jennifer Rodriguezová, Nizozemec Erben Wennemars nestartoval. V Heerenveenu zvítězili Američan Joey Cheek a Ruska Světlana Žurovová.

Českou výpravu tvořil Miroslav Vtípil.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2006, isuresults.eu

2006
Rychlobruslení v roce 2006
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Heerenveenu
Sport v Nizozemsku v roce 2006